Pachyrhinosaurini era uma tribo de dinossauros da subfamília Centrosaurinae. O clado existiu durante o Cretáceo Superior, há cerca de 84,9 a 66 milhões de anos, evoluindo durante o estágio Campaniano, e tornando-se extinto no Maastrichtiano.
 A tribo contém três gêneros: Einiosaurus, Achelousaurus e Pachyrhinosaurus. Estes dois últimos formam o clado Pachyrostra ("focinho grosso"), caracterizado principalmente por suas saliências nasais.

Classificação
Pachyrhinosaurini foi definido em 2012 por Fiorillo & Tykoski. Foi definido como todos os ceratopsídeos da subfamília Centrosaurinae mais intimamente relacionados com o Pachyrhinosaurus canadensis do que com o Centrosaurus apertus. Foi definida durante a descrição do Pachyrhinosaurus perotorum, uma espécie do Alasca.

O cladograma abaixo representa uma análise filogenética mais recente que incluiu Pachyrhinosaurini por Chiba et al. (2017).

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo